Osoby o tym nazwisku:
 Carl Eduard Cramer – szwajcarski botanik i mykolog
 Dettmar Cramer – niemiecki trener piłkarski
 Hans Cramer – niemiecki generał
 Kevin Cramer – amerykański polityk